Le cose da difendere — седьмой студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 24 мая 2002 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Las cosas que defenderé.

Список композиций

Le cose da difendere

Las cosas que defenderé

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке